Maria Pia d'Itàlia (reina de Portugal) (1848) - (1911).
 Maria Pia d'Itàlia (princesa de Iugoslàvia) (1934).